Karang Jadi (Timang Gajah), een plaats in Indonesië
Karang Jadi (Belitang III), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing